Мя́кса:

 Мякса — село в Череповецком районе Вологодской области России.
 Мякса — река в Череповецком районе Вологодской области России.
 Мякса — упразднённая волость в Эстонии, в составе уезда Тартумаа.
 Мякса — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.